Гай Вале́рий Триа́рий () — имя нескольких римских политиков:
 Гай Валерий Триарий — претор, предположительно, 78 года до н. э., наместник Сардинии;
 Гай Валерий Триарий — народный трибун, по одной из версий, 51 года до н. э., сын предыдущего.